Drina može značiti:

 Drina, rijeka u istočnoj Bosni (BiH) i zapadnoj Srbiji
 Drina (Duvanjsko polje), rijeka ponornica u Duvanjskom polju, BiH
 Drina (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad, BiH
 Drina (Madrid), hrvatski emigrantski list
 NK Drina Podrinje, bivši nogometni klub iz Podrinja u općini Markušica
 FK Drina HE Višegrad, nogometni klub iz Višegrada, BiH
 FK Drina Zvornik, nogometni klub iz Zvornika, BiH
 FK Drina Ljubovija, nogometni klub iz Ljubovije, Srbija

Vidi još 
 Podrinje